Се Шувэй и Пэн Шуай — победительницы турнира.

Прошлогодние чемпионки — Андреа Главачкова и Луция Градецкая — не защищали свой титул, но Андреа принимала участие в турнире (в паре с Лизой Реймонд), однако уступила уже на старте.

Посев 
Четыре первые сеяные пары начинают турнир со второго раунда.

  Сара Эррани /  Роберта Винчи (Четвертьфинал)
  Екатерина Макарова /  Елена Веснина (Полуфинал)
  Се Шувэй /  Пэн Шуай (Титул)
  Андреа Главачкова /  Лиза Реймонд (Второй раунд)

<li>  Ракель Копс-Джонс /  Абигейл Спирс (Первый раунд)
<li>  Анна-Лена Грёнефельд /  Квета Пешке (Финал)
<li>  Чжань Хаоцин /  Катарина Среботник (Четвертьфинал)
<li>  Саня Мирза /  Чжэн Цзе (Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Western & Southern Open 2013